Die Trauerdrossel (Turdus albicollis)  ist ein Singvogel aus der Familie der Drosseln (Turdidae). Sie gehört nicht
zu den gefährdeten Arten.

Beschreibung 
Der dunkelgraue Vogel hat einen schwarzen Schnabel, einen gelben Irisring
und hellgraues Brustgefieder. Er wird bis zu 26 cm groß und wiegt zwischen 40 und 75 g.

Lebensraum 
Die Trauerdrossel ist in Südamerika beheimatet, und zwar in Kolumbien, Venezuela, Brasilien, im nördlichen Argentinien sowie Trinidad, Tobago und in Peru.

Unterarten 
Es sind 7 Unterarten beschrieben worden:

 T. a. phaeopygoides , 1881: im nordöstlichen Kolumbien, im nördlichen Venezuela, Trinidad und Tobago.
 T. a. phaeopygus , 1849: vom östlichen Kolumbien über ganz Guayana bis zum nördliche Brasilien.
 T. a. spodiolaemus  & , 1896: vom Osten Ecuadors, zum westlichen Brasilien und zum nördlichen Bolivien.
 T. a. contemptus , 1902: südliches Bolivien
 T. a. crotopezus , 1823: östliches Brasilien
 T. a. albicollis , 1818: südöstliches Brasilien und nördliches Uruguay.
 T. a. paraguayensis (, 1910): südwestliches Brasilien, Paraguay und nördliches Argentinien.

Ernährung 
Die Trauerdrossel ernährt sich hauptsächlich von Früchten, und Beeren, aber auch von Würmern und Insekten.

Habitat 
Der natürliche Lebensraum dieser Drossel ist der Regenwald (Mata Atlântica und Amazonas-Regenwald).

Literatur 
 Bernhard Grzimek: Grzimeks Tierleben. Band 7–9: Vögel. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München 1993, ISBN 3-423-05970-2.
 Fotolulu: Alle Vögel der Welt: Die komplette Checkliste aller Arten und Unterarten, Verlag: Books on Demand (2015) ISBN 3734744075

Weblinks

Einzelnachweise 

Drosseln